Galeș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Galeșu (Argeș), Dorf im Kreis Argeș 
 Galeș (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu